Gonghe bezeichnet

folgende Orte in China

 Gonghe (Hainan) (共和县), einen Kreis im Autonomen Bezirk Hainan der chinesischen Provinz Qinghai;
 Gonghe (Hailun) (共合镇), eine Großgemeinde der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Gonghe (Heshan) (共和镇), eine Großgemeinde im Kreis Heshan der chinesischen Provinz Guangdong; 
 Gonghe (Huangzhong) (共和镇), eine Großgemeinde im Kreis Huangzhong der chinesischen Provinz Qinghai;
 Gonghe (Meilisi) (共和镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Meilisi der Stadt Qiqihar der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Gonghe (Mouding) (共和镇), eine Großgemeinde im Kreis Mouding der chinesischen Provinz Yunnan;
 Gonghe (Pingchuan) (共和镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Pingchuan der Stadt Baiyin der chinesischen Provinz Gansu;
 Gonghe (Anyue) (共和乡), eine Gemeinde im Kreis Anyue, Provinz Sichuan;
 Gonghe (Dahua) (共和乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Dahua, Autonomes Gebiet Guangxi;
 Gonghe (Ebian) (共和乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Ebian, Provinz Sichuan;
 Gonghe (Ledu) (共和乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Ledu der Stadt Haidong, Provinz Qinghai;
 Gonghe (Muling) (共和乡), eine Gemeinde der Stadt Muling, Provinz Heilongjiang;
 Gonghe (Yanbian) (共和乡), eine Gemeinde im Kreis Yanbian, Provinz Sichuan;
 Gonghe (Dejiang) (共和土家族乡), eine Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Dejiang, Provinz Guizhou;
 Gonghe (Tiexi) (共和街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Tiexi der Stadt Anshan, Provinz Liaoning;
 Gonghe (Chengxiang) (共和村), ein Dorf der Großgemeinde Chengxiang im Kreis Wuming des Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang.

Gonghe steht außerdem für
 Gonghe (Zhou-Dynastie) (共和), eine Regentschaft zur Zeit der Zhou-Dynastie.